Federico de Hesse-Kassel (en alemán, Friedrich von Hessen-Kassel; Kassel, 11 de septiembre de 1747-Offenbach, 20 de mayo de 1837) era el miembro más joven de la dinastía que gobernaba del landgraviato de Hesse-Kassel (o Hesse-Cassel) y un general danés.

Era el hijo más joven del príncipe heredero Federico de Hesse-Kassel (el futuro landgrave Federico II) y de la princesa María de Gran Bretaña. Era el último de los nietos supervivientes del rey Jorge II de Gran Bretaña, muriendo un mes antes que la reina Victoria (nieta de su primo el rey Jorge III) ascendiera al trono.

Juventud 
Su padre, el entonces príncipe heredero (quien reinó desde 1760 y murió en 1785) había en 1747 abandonado a la familia y convertido al catolicismo, y en 1755 formalmente terminó su matrimonio. El joven príncipe Federico, junto a sus dos hermanos mayores, estaban con su madre, la landgravina María, y fueron criados por parientes protestantes. Pronto la familia se trasladó a Dinamarca para ser huéspedes de la hermana de ella, Luisa de Gran Bretaña, quien murió en 1751. Sus dos hermanos mayores contrajeron matrimonio con princesas danesas —sus primas hermanas— en 1763 y 1766 respectivamente. Ellos permanecieron en Dinamarca, donde se convirtieron en importantes señores y funcionarios reales. Solo el hermano mayor volvió a Kassel, en 1785 al ascender el landgraviato. En 1815, el príncipe estaba al mando del Cuerpo Auxiliar Real Danés movilizado como parte de la Séptima Coalición contra la Francia napoleónica.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio con la princesa Carolina de Nassau-Usingen (Biebrich, 4 de abril de 1762-Offenbach, 17 de agosto de 1823), una remarcable heredera de una familia que se extinguió en línea masculina. En 1781 compró el castillo de Rumpenheim, en Offenbach, de su hermano Carlos, y se convirtió en sede familiar. Sus descendientes son conocidos como la rama de Hesse-Kassel-Rumpenheim de la Casa de Hesse, una de las dos únicas ramas que sobreviven en la actualidad.

Descendencia 

 Guillermo (24 de diciembre de 1787-5 de septiembre de 1867), desposó a Luisa Carlota de Dinamarca (1789-1864) y fue el padre de Luisa de Hesse-Kassel (esposa del rey Cristián IX de Dinamarca).
 Carlos Federico (9 de marzo de 1789-10 de septiembre de 1802).
 Federico Guillermo (24 de abril de 1790-25 de octubre de 1876).
 Luis Carlos (12 de noviembre de 1791-12 de mayo de 1800).
 Jorge Carlos (14 de enero de 1793-4 de marzo de 1881).
 Luisa Carolina María Federica (9 de abril de 1794-16 de marzo de 1881), desposó al conde Jorge von der Decken (1787-1859), General de Caballería del rey de Hannover.
 María Guillermina Federica (21 de enero de 1796-30 de diciembre de 1880), desposó a Jorge, gran duque de Mecklemburgo-Strelitz (1779-1860).
 Augusta Guillermina Luisa (25 de julio de 1797-6 de abril de 1889), desposó al príncipe Adolfo, duque de Cambridge (1774-1850).

Órdenes 

 Caballero de la Orden del Elefante. (19 de mayo de 1801, )

Ancestros

Bibliografía 

 Eduard Maria Oettinger: Geschichte des dänischen Hofes p. 85.
 Friedrich. En: Heinrich August Pierer, Julius Löbe (Hrsg.): Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit. 4. Auflage. Vol 6. Altenburg 1858, pp. 722-740

Referencias 

Casa de Hesse-Kassel
Nacidos en Kassel
Fallecidos en Offenbach del Meno
Personas de las guerras napoleónicas
Caballeros de la Orden del Elefante